Chase Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Chase Island (Maryland)
 Chase Island (Anoka County, Minnesota)
 Chase Island (St. Louis County, Minnesota)
 Chase Island (Rockingham County, New Hampshire)
 Chase Island (Sullivan County, New Hampshire)

in Kanada:
 Chase Island (Nunavut)